een boom vellen; zie Houtkap en Houthakker
 het haar opmaken; zie Kapper en Kapsel (haardracht)
In de numismatiek
 Snoeien (numismatiek), een munt doorsnijden of hakken. Zie ook Kruiszijde.
 een rondel van een plaat metaal afsnijden
Achternaam
 Hanneke Kappen, Nederlands presentatrice en zangeres
 Frank van Kappen, Nederlands militair en politicus
Andere
 Kappendrup, een plaats in Denemarken
 Kappen! (film), een film uit 2016

Zie ook 
 Kap